Panex, localité suisse de la commune d'Ollon dans le canton de Vaud en Suisse ;
 , entreprise brésilienne, filiale du groupe SEB.
 Panex, jeu casse-tête.